ICC fait notamment référence à :
 International Color Consortium, l'auteur de la spécification des Profil ICC ;
 International Cricket Council (en français, Conseil international du cricket), à Dubaï ;
 International Criminal Court (en français, Cour pénale internationale), à La Haye ;
 International Chamber of Commerce (en français, Chambre de commerce internationale), à Paris ;
 inspecteur en cybercriminalité, dans la Police nationale française ; équivalent des N'TECH de la Gendarmerie nationale française ;
 Industries culturelles et créatives, concept développé par Theodor Adorno et Max Horkheimer et relatif à la marchandisation du domaine culturel
 International Champions Cup, un tournoi amical de football de pré-saison ;
 , un palais des congrès situé à Berlin ; 
 L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, un mensuel français ;
 interface chaise-clavier, en jargon informatique, un terme désignant l'utilisateur (souvent utilisé pour désigner les "problèmes d'ICC", indiquant que l'utilisateur est à l'origine du dysfonctionnement) ;
 Impact centre chrétien, église évangélique charismatique, présente dans plusieurs pays du monde.

Notes et références

Voir aussi 
 Affaire ICC Services, un scandale politico-économique qui s'est déroulé au Bénin dans les années 2000 et 2010